Oakwood peut désigner différents lieux :

Canada 
 Oakwood (Ontario)
 Oakwood-Vaughan (Toronto)

États-Unis 
 Oakwood (Géorgie)
 Oakwood (Illinois)
 Oakwood (Missouri)
 Oakwood (New York)
 Oakwood (Ohio, comté de Cuyahoga)
 Oakwood, dans le comté de Montgomery, dans l'Ohio
 Oakwood (Ohio, comté de Paulding)
 Oakwood (Oklahoma) 
 Oakwood (Pennsylvanie)
 Oakwood (Texas)
 Université Oakwood, située à Huntsville (Alabama)

Royaume-Uni 
 Oakwood (Derbyshire)
 Oakwood (Leeds)
 Oakwood (Londres)
 Oakwood (Northumberland)
 Oakwood (Warrington)
 Oakwood Theme Park parc d'attractions dans le Pembrokeshire
 Oakwood Football Club
ainsi que : 
Oakwood, station du métro de Londres